Andrew Tiedemann, joueur de rugby à XV
 Charlotte Tiedemann, cantatrice et une actrice de cinéma allemande
 Dietrich Tiedemann, historien allemand de la philosophie
 Friedrich Tiedemann, anatomiste et physiologiste allemand
 Gabriele Kröcher-Tiedemann, allemande, membre du groupe anarchiste armé ouest-allemand Bewegung 2

Homonymie de patronyme